Someone like You kan henvise til:

Film og teater
 Someone like you (dokumentarfilm), en dansk dokumentarfilm fra 2007
 Someone like You (film fra 2001), en romantisk komedie fra 2001
 Someone Like You (film fra 2009), en thriller fra 2009
 Someone like You (musical), en West End musical

Literatur
Someone like You (roman), af Sarah Dessen
Someone like You (novellesamling), en novellesamling af Roald Dahl

Musik
"Someone like You" (Adele-sang), en single fra 2011 med Adele fra albummet 21
"Someone like You" (Van Morrison-sang), fra albummet Poetic Champions Compose
"Someone like You" (Sylvester-sang), en single af Sylvester fra 1986 
 "Someone like You" (New Order-sang), en single af New Order fra 2001 
"Someone like You" (SafetySuit-sang), en single af SafetySuit fra 2008 
"Someone like You", en 1947 sang med Doris Day fra filmen My Dream Is Yours
"Someone like You", en sang af Bang Tango fra Psycho Café
"Someone like You", en sang af the Michael Stanley Band fra You Can't Fight Fashion
"Someone like You", en sang af The Operation M.D. fra We Have an Emergency
"Someone like You", en sang af The Summer Set
"Someone like You", en sang fra musicalen Jekyll & Hyde
"Someone like You", en sang af Dina Carroll fra filmen Bridget Jones's Diary
"Someone like You", en sang af Paolo Nutini fra Caustic Love